Vita - comuna italiana na província de Trapani, Sicília.
 Vita - município espanhol na província de Ávila, Castela e Leão.
 Vita - a PlayStation Vita, consola portátil da Sony. 
 Vita - cantora de rap e hip-hop
 Sinônimo de hagiografia